Bruce Smith peut désigner :
 Bruce Smith (1920-1967), joueur américain de football américain ;
 Bruce W. Smith (1961-), animateur, réalisateur et directeur afro-américain ;
 Bruce Smith (1963-), ancien joueur américain de football américain.